Karol Gero Albrecht Józef Wilhelm Anton Maria Urach (ur. 19 sierpnia 1899 w Lichtensteinie, zm. 15 sierpnia 1981 tamże) – 3. książę Urach, hrabia Wirtembergii.

Był synem księcia Wilhelma Urach i jego żony księżniczki Amelii. Przez swoją babkę, księżniczkę Florestynę miał prawo do sukcesji tronu Monako.

Jego ojciec został w 1918 roku wybrany na króla Litwy, jednak w momencie zakończenia wojny został pozbawiony tego tytułu.

Po wojnie Karol zaczął studiować architekturę, pracował w Monachium.

Gdy w 1928 roku zmarł jego ojciec, a tytuły odziedziczyć miał starszy brat Karola – Wilhelm, jednak zrezygnował z nich, by poślubić Elżbietę Theurer. Karol odziedziczył więc pretensje do tytułów księcia Urach i króla Litwy.

20 czerwca 1940 roku ożenił się z hrabianką Gabrielą von Waldburg Zeil und Trauchburg. Para nie miała dzieci. Jego tytuły odziedziczył bratanek Karol Anzelm Urach, syn księcia Eberharda.

 

Wirtembergowie
Urodzeni w 1899
Zmarli w 1981
Odznaczeni Orderem Korony Wirtemberskiej